Hans im Glück ist der
 Name
 eines Schwanks, siehe Hans im Glück
 eines Romans von Henrik Pontoppidan
 eines Spieleverlags, siehe Hans im Glück Verlag
 eines Literaturpreises, siehe Hans-im-Glück-Preis
 einer deutschen Restaurantkette, siehe Hans im Glück (Restaurantkette)
 mehrerer Fernsehserien, unter anderem:
 Hans im Glück (Fernsehserie)
 Hans im Glück aus Herne 2
 mehrerer Filme, unter anderem:
 Hans im Glück (1936), deutscher Kinofilm
 Hans im Glück (1949), deutscher Kinofilm
 Hans im Glück (1976), deutscher Fernsehfilm
 Hans im Glück (1999), deutscher Kinofilm
 Hans im Glück (2003), Schweizer Dokumentarfilm von Peter Liechti
 Hans im Glück (2009, Peter Hümmeler), deutscher Kurzfilm von Peter Hümmeler
 Hans im Glück (2009, Claudia Lehmann), deutscher Dokumentarfilm von Claudia Lehmann (Filmemacherin)
 Hans im Glück (2015), deutscher Fernsehfilm
eines Chansons
Hans im Glück (Chanson) von Mireille Mathieu aus dem Jahr 1972
 Spitzname von
 Hans Herrmann, einem ehemaligen deutschen Rennfahrer
 Künstlername von
 Hans Fiehler, Liederdichter, Kunstmaler und Pazifist

Siehe auch:
 Hans Glück